Натуральне число 113
 113 рік до нашої ери
 113 рік нашої ери